Hugbert ist der Name folgender Personen:

Hugbert (Bayern), von 724 bis 736 Herzog von Bayern
Hugbert (Bosoniden) († 864), aus der Familie der Bosoniden
Hugbert von Meißen († um 1024), von 1023 bis 1024 Bischof von Meißen